Den 5. udgave af La course by Le Tour de France fandt sted den 17. juli 2018. Løbet var en del af UCI Women's World Tour 2018 og blev organiseret af Amaury Sport Organisation lige som Tour de France. Løbet blev vundet af hollandske Annemiek van Vleuten fra  for andet år i træk.

Hold

Danske ryttere
Cecilie Uttrup Ludwig kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling
Marie Vilmann kørte for Cervélo-Bigla Pro Cycling

Resultater

Eksterne henvisninger 

Cykelløb i 2018
2018